

Lokalizacje

Austria 
 Waging – dzielnica gminy Ried in der Riedmark

Niemcy 
 Waging am See – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Traunstein
 Waging am See – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Traunstein

Zobacz też 
 Waginger See